Linden Township désigne les townships suivants, aux États-Unis :

 Linden Township du comté de Winnebago en Iowa.
 , du comté de Brown dans le Minnesota.
 Linden Township, dans le comté de Christian, dans le Missouri.
 Linden Township est l'ancien nom de la ville de Linden dans le New Jersey.

Voir aussi 
 

Homonymie de townships